Георгиевич — фамилия. Известные носители:

 Георгиевич, Деян (1994) — сербский футболист.
 Георгиевич, Димитрие (1884—1959) — югославский военный деятель, генерал-полковник, участник обеих мировых войн.
 Георгиевич, Михаил Милошевич (1883—1969) — герой Первой мировой войны, участник Белого движения на Юге России, генерал-майор.
 Сергий (Георгиевич) (1869—1922) — епископ Сербской православной церкви, епископ Шабацкий.